CRR steht für:
 Capital Requirements Regulation, die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Kapitaladäquanzverordnung), eine europäische Verordnung im Rahmen von Basel III
 Connecticut River Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Massachusetts, Vermont und New Hampshire (Vereinigte Staaten)
 Contoocook River Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in New Hampshire (Vereinigte Staaten)
 Cox-Ross-Rubinstein-Modell, ein diskretes Modell für die Modellierung von Wertpapier- und Aktienkursentwicklungen

crr steht für:
 Carolina-Algonkin (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene östliche Algonkin-Sprache der North-Carolina-Algonkin in North Carolina

Abkürzung